

Arte 
 Pop art – corrente artistica britannica e statunitense

Aziende 
 Pop Art, Inc. – agenzia di marketing statunitense

Musica 
 Pop Art – album dei Transvision Vamp del 1988
 PopArt: Pet Shop Boys - The Hits – raccolta dei Pet Shop Boys del 2003

Pagine correlate 
 Pop